El término palíndromo puede referirse:

a un palíndromo o palindroma, una palabra, número o frase que se lee igual adelante que atrás;
en biología, a un palíndromo, un segmento de ADN de doble cadena;
a Palíndromos, una película dirigida por Todd Solondz, estrenada en el 2004.